Prijanovići est un toponyme qui peut désigner :
Prijanovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prijanovići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Požega, district de Zlatibor.